Stany Zjednoczone:
 Geneva – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Geneva
 Geneva – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Seminole
 Geneva – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Talbot
 Geneva – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Geneva – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Adams
 Geneva – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Geneva – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Geneva – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Fillmore
 Geneva – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwach Seneca i Ontario
 Geneva – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Geneva – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Geneva – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whatcom
 Geneva – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
 Geneva (ang. Geneva Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Geneva (ang. Geneva Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jennings
 Geneva (ang. Geneva Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Geneva (ang. Geneva Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Allen
 Geneva (ang. Geneva Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Midland
 Geneva (ang. Geneva Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Geneva (ang. Geneva Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Geneva (ang. Geneva Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Fillmore
 Geneva (ang. Geneva Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Geneva (ang. Geneva Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Geneva (ang. Geneva Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
 hrabstwo Geneva (ang. Geneva County) – w stanie Alabama

Szwajcaria:
 Geneva – franko-prowansalska nazwa miasta Genewa

Zobacz też 
 Genewa